Saint-Germain-Laval ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Germain-Laval (Loire) im Département Loire
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne